«Addicted» — третий сингл рок-группы Simple Plan с их дебютного студийного альбома No Pads, No Helmets... Just Balls. Сингл вышел 3 июня 2003 года. Simple Plan исполнили эту песню на Awards 2005 Kids 'Choice, для продвижения альбома.

Список композиций 
"Addicted"
"Perfect (Acoustic Version)"
"Grow Up (Live in Japan)"
"American Jesus (Live in Japan)"
"Simple Plan Loves to Go Down... Under (Live and Backstage Footage) & Pat's Scrapbook (Exclusive Australian Tour Pictures) [Enhanced CD-Rom]"
"Addicted (клип) [Enhanced CD-Rom]"
"I'd Do Anything (клип) [Enhanced CD-Rom]"

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2001 года
Панк-рок-песни
Синглы Atlantic Records